Linux distribucija verzija je Unixolikog operacijskog sustava za računala koja sadrži većinu softvera primjerenog za GNU operacijski sustav (isključujući GNU Hurd), Linux kernel i druge programe.

Komercijalno održavane distribucije kao Ubuntu (kojeg održava Canonical Ltd.), Suse Linux (održava ga Novell) i Mandriva Linux, i projekti koje održava zajednica korisnika kao Debian i Gentoo, skupljaju i testiraju softver prije izdavanje distribucije. Već postoji preko tri stotine Linux distribucija koje se aktivno razvijaju, ispravljaju i poboljšavaju. Tipična Linux distribucija sadrži Linux kernel, GNU alate i datoteke, dodatni softver, dokumentaciju, window system, window manager, i desktop okruženje. Većina uključenog softvera jest free software/open-source koji distribuiraju održavatelji () i u prekompajliranim binarnim paketima i u source (izvornoj) formi, te tako dopuštaju korisnicima mijenjanje i kompajliranje originalnog izvornog koda kako oni žele. Drugi softver uključen u distribucije može biti vlasnički () i možda nije raspoloživ u source formi.

Linux